Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Лебідь (сузір'я)
Емісійна туманність
Астрономічні об'єкти, відкриті 1792